Ломас Бланкас има више значења:

 Ломас Бланкас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ломас Бланкас (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ломас Бланкас (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику